William Boone ist der Name folgender Personen:

* William Boone (Mathematiker) (1920–1983), US-amerikanischer Mathematiker